Saadi hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Nombre
 Saadi, poeta persa del período medieval. 
 Al-Saadi el Gadafi

Apellido
 Ramón Saadi, político argentino, hijo de Vicente Saadi.
 Vicente Saadi, político argentino justicialista.
 Lucía Corpacci Saadi, política argentina justicialista.
 Dinastía Saadí (en árabe: سعديون), Saadiana o Saadita, que comenzó con el reinado del Sultán Mohámmed ash-Sheikh en 1554, fue una dinastía árabe.
 Saïd Saadi, político y psiquiatra argelino.

Lugares
Tumbas saadíes de Marrakech, datan de los tiempos del sultán Áhmad al-Mansur (1578-1603).